DayZ:
 DayZ (модифікація) — модифікація до комп'ютерної гри ArmA 2.
 DayZ (гра) — окрема гра на основі модифікації.